Петряево — название населённых пунктов в России.

Башкортостан 
 Петряево — село в Чишминском районе.

Владимирская область 
 Петряево — деревня в Киржачском районе.

Вологодская область 
 Петряево — деревня в Бабаевском районе.
 Петряево — деревня в Кирилловском районе.
 Петряево — деревня в Никольском районе.
 Петряево — деревня в Сокольском районе
 Петряево — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района.
 Петряево — деревня в Мяксинском сельском поселении Череповецкого района.
 Петряево — деревня в Ягницком сельском поселении Череповецкого района.

Ивановская область 
 Петряево — деревня в Комсомольском районе.

Кировская область 
 Петряево — деревня в Уржумском районе.

Костромская область 
 Петряево — деревня в Солигаличском районе.
 Петряево — деревня в Судиславском районе.

Нижегородская область 
 Петряево — деревня в Навашинском районе.
 Петряево — деревня в Уренском районе.

Рязанская область 
 Петряево — деревня в Клепиковском районе.

Тверская область 
 Петряево — деревня в Краснохолмском районе.

Ярославская область 
 Петряево — деревня в Борисоглебском районе.
 Петряево — деревня в Мышкинском районе.
 Петряево — деревня в Рыбинском районе.
 Петряево — деревня в Угличском районе.